Die Erste Division 2002/03 war die 100. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 9. August 2002 und endete am 25. Mai 2003.

Modus 
Die Saison startete mit 18 Mannschaften. Diese spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Der KV Mechelen belegte am Saisonende einen Abstiegsplatz. Der Klub beantragte keine Lizenz für die Folgesaison in der Profiliga und wurde in die 3. Division herabgestuft. Der SK Lommel zog sich nach 26 Spielen aus der Liga zurück. Alle Ergebnisse wurden annulliert. Der Verein hatte nur noch 13 Spieler und wurde zunächst in die 3. Division versetzt und anschließend nach Insolvenz aufgelöst.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2002/03